60-й выпуск  Чемпионата Цюриха — шоссейной однодневной велогонки по дорогам швейцарского кантона Цюрих. Соревнование состоялось 4 мая 1975 года в Цюрихе и его окрестностях в рамках Супер Престиж Перно. Гонщики преодолели 254 километра. Победителем стал бельгийский гонщик Роже Де Вламинк, опередивший Эдди Меркса и Франческо Мозера.

Участники

Ход гонки 
Из 104 стартовавших гонщика финишировало только 34 спортсмена.

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Cyclisme sur route — Championnat de Zurich — 1975 — Résultats détaillés

Чемпионат Цюриха
Спорт в Швейцарии в 1975 году
Май 1975 года